Мазунинское сельское поселение — название нескольких муниципальных образований и административно-территориальных единиц в России:
 Мазунинское сельское поселение — в Кунгурском районе Пермского края.
 Мазунинское сельское поселение — в Сарапульском районе Удмуртской Республики.